Арбитман — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Арбитман, Роман Эмильевич (1962—2020) — русский писатель и литературный критик.
 Арбитман, Эмилий Николаевич (1930—2002) — советский и российский историк искусства, художественный критик, организатор музейной науки.